|-
| 120901 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120902 - || || 17 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120903 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120904 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120905 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120906 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120907 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120908 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120909 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120910 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120911 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120912 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120913 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120914 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120915 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120916 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120917 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120918 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120919 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120920 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120921 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120922 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120923 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120924 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120925 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120926 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120927 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120928 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120929 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120930 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120931 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120932 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120933 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120934 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120935 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120936 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120937 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120938 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120939 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120940 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120941 - || || 14 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120942 Rendafuzhong || || 1 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120943 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120944 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120945 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120946 - || || 15 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120947 - || || 15 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120948 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120949 - || || 20 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120950 - || || 20 d'octubre, 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 120951 - || || 17 d'octubre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120952 - || || 23 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120953 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120954 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120955 - || || 22 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120956 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120957 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120958 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120959 - || || 17 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120960 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120961 - || || 11 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120962 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120963 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120964 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120965 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120966 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120967 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120968 - || || 10 de novembre, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120969 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120970 - || || 15 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120971 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120972 - || || 20 de novembre, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 120973 - || || 19 de novembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 120974 - || || 18 de novembre, 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| 120975 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120976 - || || 16 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120977 - || || 19 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120978 - || || 19 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120979 - || 1998 XU || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120980 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120981 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120982 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120983 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120984 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120985 - || || 15 de desembre, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120986 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120987 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120988 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120989 - || || 10 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120990 - || || 10 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120991 - || || 10 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120992 - || || 11 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120993 - || || 13 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120994 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120995 - || || 11 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120996 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120997 - || || 11 de desembre, 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 120998 - || || 16 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120999 - || || 17 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 121000 - || || 17 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
0